Riu Bhadra a Karmataka, Índia
 Principat de Bhadra (Bikaner), antic principat tributari i una ciutat de l'estat de Bikaner a Rajputana 
 Principat de Bhadra (Províncies Centrals) estat tributari, al districte de Balaghat, a les Províncies Centrals, avui Madhya Pradesh (Índia)